Украјина се као независна држава први пут појавила на Олимпијским играма 1994. године и од тада Украјина није пропустила ни једне Летње олимпијске игре ни Зимске олимпијске игре 

На Зимским олимпијским играма Украјина је први пут учествовала 1994. године и учествовала на свим наредним одржаним Зимским олимпијским играма. На Летњим олимпијским играма Украјина је први пут учествовала 1996. године и учествовала на свим наредним одржаним Летњим олимпијским играма.

Украјина није била ни једанпут домаћин олимпијских игара. Пре стицања независности украјински спортисти су се на олимпијским играма такмичили као део Совјетског тима у периоду од 1952 па до 1988. године. После распада СССРа на Олимпијским играма 1992. године одржаним у Барселони, украјински спортисти су били део Уједињеног тима. 

Украјински олимпијци су закључно са 2018. годином освојили 129 медаља на олимпијадама, 121 на летњим (већином у гимнастици) и 8 на зимским играма. 

Национални олимпијски комитет Украјине (-{Національний олімпійський комітет України}-) је основан 1990. а признат од стране МОКа 1993. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Освајачи медаља на ЗОИ

Освојене медаље по спортовима на ЛОИ

Освојене медаље по спортовима на ЗОИ

Спољашње везе 
 
 

Украјина на олимпијским играма